w bankowości: rodzaj transakcji na rynku pieniężnym
 w kolejnictwie: lokomotywownia, a także skład, magazyn, zajezdnia, miejsce postoju i remontu lokomotyw i wagonów
 w sportach motorowych: aleja serwisowa
 Wacław Depo – polski biskup rzymskokatolicki, teolog.

Przypisy